Хван Дэ Хон (: , род. 5 июля 1999 года в Аняне, провинции Кёнгидо) — корейский шорт-трекист, призёр олимпийский игр 2018 года на дистанции 500 метров, четырёхкратный чемпион мира. Окончил Корейский национальный спортивный университет со степенью бакалавр физического воспитания.

Биография 
Хван Дэ Хон начал кататься в начальной школе Анил, а занялся шорт-треком в возрасте 13 лет в 2003 году, когда учился в средней школе Бурим. Он повредил спину впервые, когда учился в 3-м классе средней школы Бухын.

Впервые Хван добился международного успеха в январе 2016 года на юношеском чемпионате мира в Софии. Там он выиграл серебряную медаль в эстафете. В следующем месяце он выиграл золотую медаль на дистанции 1000 метров на зимних юношеских Олимпийских играх 2016 года в Лиллехаммере. 

Он посещал среднюю школу Бухын, когда установил новый мировой рекорд - 1:20,875 в беге на 1000 метров на втором этапе Кубка мира по шорт-треку, который проходил в Солт-Лейк-Сити, в сезоне 2016/17. Спустя пять лет этот рекорд не был побит. В феврале 2017 года на этапе в Дрездене выиграл два серебра на дистанциях 500 и 1000 метров, а в Минске он выиграл свою первую золотую медаль на дистанции 1000 метров. 

В сезоне 2017/18 на Кубке мира в Будапеште на дистанциях 500 м, 1000 м и 1500 м занял соответственно 3-е, и два 2-х места. В Дордрехте победил в беге на 1500 м и стал 3-м в беге на 500 м, в Шанхае занял 1-е место на дистанции 1500 м, а в Сеуле поднялся на 2-е места в беге на 1000 м и 1500 м. В общем зачёте Кубка на дистанции 1500 м он выиграл золотую медаль, а на 1000 м серебряную медаль.

На зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане он завоевал серебряную медаль на дистанции 500 метров и 4-е место в эстафете. В марте 2018 года он выиграл на чемпионате мира в Монреале бронзовую медаль в многоборье и золотую медаль на дистанциях 500 м в эстафете. На чемпионате мира 2019 года в Софии он стал чемпионом на дистанции 500 метров и в эстафетном забеге, а также завоевал две серебряные награды в многоборье и на 1000 метров. 

В сезоне 2018/19 на Кубке мира в Дрездене выиграл золото в беге на 1000 м и серебро на 500 м, а в Турине завоевал два золота на дистанциях 500 м и 1000 м.

В июне 2019 года команды по шорт-треку вместе тренировались по скалолазанию в Атлетической деревне Джинчхон. Во время тренировки, Лим Хё Джун снял штаны со своего юниора, Хван Дэ Хона, который ранее лазил по каменной стене. Хван почувствовал себя крайне униженным и сообщил тренерскому штабу, что подвергся сексуальным домогательствам. Менеджер Чан Квон Ок сообщил об этом Федерации. После этого Лим Хё Джуна отстранили от соревновании и он натурализовался в Китае.

На Кубке мира в сезоне 2019/20 в Солт-Лейк-Сити взял золото в беге на 500 м и 1000 м, а также серебро в эстафете, следом в  Монреале вновь выиграл золото в беге на 1000 м и два серебра в беге на 500 м и в эстафете. В январе 2020 года на Чемпионате четырех континентов Хван Дэ Хон выиграл не только в абсолютном зачёте, но и на всех дистанциях, включая эстафету. В феврале на 5-м этапе Кубка мира в Дрездене он выиграл в эстафете. В сезон 2020/21 соревнования не проводились из-за пандемии коронавируса.

Он занял 1-е место в национальном отборе на сезон 2021-2022, который проводился в мае 2021 года, на Кубке мира в Дебрецене выиграл золото в беге на 1000 м и серебро в эстафете, в Нагое выиграл золото в беге на 500 м и серебро в беге на 1500 м и в Пекине завоевал золото в беге на 1000 м и бронзу в смешанной эстафете. В общем зачёте Кубка в беге на 1000 м выиграл серебряную медаль. Он не смог участвовать во 2-м и 4-м этапах из-за хронических травм спины.

2 декабря 2021 года Хван Дэ Хон подписал двухлетний контракт с офисом провинции !Канвондо. Размер контракта считается самым высоким в истории команды. Он начал выступать за команду с 1 января 2022 года.

На XXIV зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине, 7 феврале в беге на 1000 метров  Хван Дэ Хон не смог выйти в финал А и в итоге занял 8-е место, а 9 февраля 2022 года завоевал золотую олимпийскую медаль на дистанции 1500 метров.

Победы на Кубке мира

Примечания

Ссылки 
  Профиль на сайте [ISU]
  Результаты на the-sports.org
  биография на namu.wiki
 

Шорт-трекисты по алфавиту
Шорт-трекисты Республики Корея 
Олимпийские чемпионы от Республики Корея 
Олимпийские чемпионы по шорт-треку 
Чемпионы зимних Олимпийских игр 2022 года
Серебряные призёры зимних Олимпийских игр 2018 года 
Серебряные призёры зимних Олимпийских игр 2022 года 
Шорт-трекисты на зимних Олимпийских играх 2018 года
Шорт-трекисты на зимних Олимпийских играх 2022 года
Чемпионы мира по шорт-треку